Pinocchio kan syfta på:

 Pinocchios äventyr – en italiensk roman
 Pinocchio – en italiensk litterär figur
 Pinocchio-illusionen – en illusion som gör att näsan tycks växa likt den gjorde på sagofiguren Pinocchio
 Pinocchio (1940) – en amerikansk tecknad film från 1940
 Pinocchio (2002) – en film från 2002
 Pinocchio 3000 – en film från 2004
 Pinocchio (spelfilm, 2022) – en spelfilm från 2022
 Guillermo del Toros Pinocchio – en animerad film från 2022
 Pinocchio och nattens furste – en amerikansk tecknad långfilm från 1987
 Pinocchios äventyr (film, 1996) – en amerikansk-brittisk-fransk-tysk-tjeckisk film från 1996
 Pinocchio (datorspel) – ett plattforms-, pussel- och äventyrsspel från 1996 av Virgin Interactive
 Pinocchio (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Pinocchio (sång av Manu Chao) – en sång av Manu Chao från Radio Bemba Sound System
 Pinocchio (musikal) – en svensk musikal som gick på teatern Folkan i Stockholm 1979-1980. Den regisserades av Staffan Götestam.
 Pinocchio (stol) – en pinnstol av Yngve Ekström
 Pinocchio – en bronsskulptur av Jim Dine, se Walking to Borås